

Населені пункти та їхні частини
 Орлово — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орлово — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орлово — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Орлово — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Орлово — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Орлово — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Орлово — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Орлово — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Орлово — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Орлово — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Орлово — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Орлово — частина села Багно в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Орлово — колонія в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Орлово — осада в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства

Орлово — село, Армізонський район, Тюменська область
 Орлово — село, Великоустюзький район, Вологодська область
 Орлово — присілок, Вохтозьке міське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Орлово — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Орлово — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Орлово — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Орлово — село, Німецький національний район, Алтайський край
 Орлово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Орлово — присілок, Петуховський округ, Курганська область
 Орлово — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Орлово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Пуялка-Орлово

Примітки